, также известны как  и  — конгломерация горных племён, живших на территории, включающей север современного Вьетнама, запад Гуандуна и юг Гуанси с III в. н. э. Столица была расположена в современной провинции Каобанг .

Аувьетами также называли и жителей царства  (, , дунь оу), потомков населения удельного княжества Юэ, бежавших в Фуцзянь после падения рода Юэ; другим местом их бегства было Сиоу (). Западное Оу (вьет. «Тэйау») было населено племенами байюэ (). Они стригли волосы и чернили зубы Они считаются предками таеговорящих народов Вьетнама, в частности, тхо и нунгов, а также близкородственных им чжуанов из Гуанси.

История 
Аувьеты торговали с лаквьетами, жителями Ванланга, который располагался в низине, к югу от аувьетских поселений. Сегодня эта местность называется . В 258 году (по другим данным — в 257 году) , вождь союза племён аувьетов, захватил Ванланг и победил последнего хунгвыонга. Тхук Фан назвал новую нацию аулакцами и провозгласил себя королём Ан Зыонг-выонгом.

Династия Цинь завоевала царство Чу и объединила земли под названием Наньюэ (вьет. Намвьет), что привело к потере королевского статуса аувьетов. Спустя некоторое время, Цинь Шихуанди послал пятисоттысячную армию на завоевание Западного Оу. Через три года партизанской войны властитель Западного Оу был убит. Перед основанием династии Хань Западное и Восточное Оу снова получили независимость. Восточное Оу было атаковано царством Миньюэ (), и император У-ди позволил аувьетам бежать в долину между Янцзы и Хуайхэ. Западное Оу платило дань Намвьету, пока его не завоевали императорские войска. Потомки властителей Оу потеряли свой статус, но в их фамилиях остаются иероглифы оу ().

Примечания 

Вьетские народы
Племена Юго-Восточной Азии